Яков Санников:
 Санников, Яков (ок. 1749—1825) — русский полярный исследователь и промышленник.
 Санников, Яков Фёдорович (1844—1908) — якутский купец, меценат, помогавший экспедициям Александра Бунге, Эдуарда Толля, Фритьофа Нансена, внук Якова Санникова.